Рахмановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Рахмановское сельское поселение — входит в Павлово-Посадский район Московской области
 Рахмановское сельское поселение — входит в Вадинский район Пензенской области
 Рахмановское сельское поселение — входит в Пугачёвский район Саратовской области